O Estádio Valter Lacerda, conhecido por Murilão, é um estádio de futebol da cidade de Fortaleza, capital do estado do Ceará, pertence à prefeitura municipal e tem capacidade para 4.500 pessoas. Localiza-se no bairro Messejana.

Esporte de Fortaleza
Estádios de futebol de Fortaleza